Die Abkürzung SPARC steht für:
 eine Mikroprozessor-Architektur, siehe SPARC-Architektur
 eine Architektur für Datenbankschemata, siehe ANSI-SPARC-Architektur
 eine US-amerikanische Organisation, siehe Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
  – eine tierische Absonderung aus Zucker und Eiweiß, siehe Osteonectin
 geplantes Kernfusionsreaktorexperiment in USA, siehe Kernfusionsreaktor#Aktuelle Projekte

Siehe auch:
 Spark

SPARC